Карре Мишель:
 Карре, Мишель (отец) (1819—1872) — французский драматург и либреттист.
 Карре, Мишель (сын) (1865—1945) — французский режиссёр, сценарист, актёр.